Az ördög maga (The Witches), 1966-os brit film Cyril Frankel rendezésében
 Az ördög maga (The Devil's Own) 1997-es amerikai film Alan J. Pakula rendezésében